Az 1948-as Tour de France volt a 35. francia országúti kerékpárverseny. 1948. június 30. és július 25. között rendezték. Az utolsó szakasz beérkezését a Parc de Princes stadionba első alkalommal közvetítette élőben a televízió. Új szabály volt hogy a harmadik és a tizennyolcadik szakasz utolsó beérkezőjét kizárták a versenyből. Tizenkét csapat vett részt, tíz-tíz versenyzővel. Az olasz kerekesek 1938 után első alkalommal indultak, a nemzeti és az utánpótlás csapattal. Az olasz nemzeti csapatból hiányzott Fausto Coppi mert nem ő lett az első versenyző, Gino Bartali volt a vezető. Louison Bobet vezetett sokáig az összetettben, Bartali már a visszalépését fontolgatta, amikor az olasz miniszterelnök felhívta telefonon és rávette a maradásra. Az újult erőre kapott olasz kerekes három szakaszt nyert ezután és átvette a vezetést. Mario Cipollini 1999-ben nyert ennél több szakaszt egymásután. Bartali fokozatosan növelte ezután közel félórára előnyét, Bobet viszont csak negyedik lett a végén. Külön díjat kapott a legjobb regionális versenyző Guy Lapébie.

A Tour de France teljes költségvetése 45 millió frankra emelkedett, díjazásra 7 millió jutott, Gino Bartali 600 000 frankot kapott győzelméért.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France